Амфилох:

 Амфилох — в древнегреческой мифологии сын Амфиарая и Эрифилы. Участник похода эпигонов.
 Амфилох — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Алкмеона и Манто.
 (5244) Амфилох — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.